Grant County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Grant County Airport (Nebraska)
 Grant County Airport (New Mexico)
 Grant County Airport (Washington)
 Grant County Airport (West Virginia)
 Grant County Airport (Wisconsin)
 Grant County Regional Airport, Oregon